2:22 - La rapina ha inizio (2:22) – film del 2008 diretto da Phillip Guzman
2:22 - Il destino è già scritto (2:22) – film del 2017 diretto da Paul Currie